Даніела Гантухова і Ай Суґіяма були чинними чемпыонками, але не захистили свій титул, оскільки знялись через травму великого пальця правої ноги у Суґіями.

Мартіна Хінгіс і Марія Кириленко виграли титул, у фіналі перемігши пару Агнеш Савай і Владіміра Угліржова з рахунком 6-1, 6-1.

Сіяні пари 

 Даніела Гантухова Ай Суґіяма (знялись знялись через травму великого пальця правої ноги у Суґіями)
 Анна-Лена Гренефельд   Меган Шонессі (півфінал)
 Жанетта Гусарова   Квета Пешке (чвертьфінал)
 Анабель Медіна Гаррігес   Саня Мірза (знялись через травму правого коліна у Мірзи)

Сітка

Сітка

Посилання 
Main & Qualifying Draw 

Qatar Ladies Open, парний розряд
2007
2007 у катарському спорті